В одиночному розряді тенісного турніру Odlum Brown Vancouver Open 2009, який проходив у рамках Туру ATP Challenger, Маркос Багдатіс здобув титул, у фіналі перемігши Ксав'єра Малісса 6–4, 6–4.

Дуді Села був чинним чемпіоном, але цього разу не брав участі.

Сіяні гравці 

  Ражів Рам (1-ше коло)
  Міхаель Беррер (1-ше коло)
  Маркос Багдатіс (Чемпіон)
  Харел Леві (1-ше коло)

 Раян Світінг (2-ге коло)
 Кевін Андерсон (1-ше коло)
 Марко К'юдінеллі (2-ге коло)
 Марінко Матосевич (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 
 

Odlum Brown Vancouver Open